Die Toray Pan Pacific Open 2006 waren ein Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der Tier--Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 28. Januar bis 5. Februar 2006 statt.

Im Einzel gewann Jelena Dementjewa gegen Martina Hingis mit 6:2 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:2 und 6:1 gegen Cara Black / Rennae Stubbs.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Webseite des Turniers
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Shibuya